Rolighed kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Rolighed (Farum Sogn) – en bebyggelse i Farum Sogn
 Rolighed (Frederiksberg) – et landsted på Frederiksberg
 Rolighed (Fåborg Sogn) – en bebyggelse i Fåborg Sogn
 Rolighed (Holsted Sogn) – en bebyggelse i Holsted Sogn
 Rolighed (Kværkeby Sogn) – en bebyggelse i Kværkeby Sogn
 Rolighed (Svallerup Sogn) – en bebyggelse i Svallerup Sogn
 Rolighed (Tyrsting Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Tyrsting Sogn
 Rolighed (Tårs Sogn) – en bebyggelse i Tårs Sogn
 Rolighed (Skodsborg) – et landsted mellem Skodsborg og Vedbæk
 Rolighed (Øland Sogn) – en bebyggelse i Øland Sogn
 Rolighed (Østerbro) – et nedrevet landsted på Østerbro i København
 Lille Rolighed – en fredet ejendom fra 1777 på Slotsgade 23 i Fredensborg

Psykologi:
 Rolighed (følelse) –

Personer 
 Arne Rolighed (født 1947) – en dansk politiker